Graveyard (englisch für Friedhof) steht für:
 Graveyard (schwedische Band), schwedische Progressive-Rock-Band
 Graveyard (spanische Band), spanische Death-Metal-Band